Горный сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Горный сельсовет — в Ачинском районе Красноярского края.
 Горный сельсовет — в Оренбургском районе Оренбургской области.